A Grounding In Numbers – album studyjny brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w roku 2011.

Lista utworów 
 Your Time Starts Now – 4:14
 Mathematics – 3:48
 Highly Strung – 3:36
 Red Baron – 2:23
 Bunsho – 5:02
 Snake Oil – 5:20
 Splink – 2:37
 Embarassing Kid – 3:06
 Medusa – 2:12
 Mr. Sands – 5:22
 Smoke – 2:29
 5533 – 2:42
 All Over the Place – 6:03

Twórcy 
 Peter Hammill
 Hugh Banton
 Guy Evans

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2011